Booß ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhelm Booß-Bavnbek (* 1941), deutscher Mathematiker
 Rutger Booß (* 1944), deutscher Autor und Verleger